Ге́лий Ива́нович Снегирёв (псевдоним Евгений Снегирёв; 14 октября 1927, Харьков — 28 декабря 1978, Киев) — советский (украинский) кинорежиссёр, сценарист, писатель, публицист, журналист, диссидент.

Биография 
Происходил из семьи литераторов. Отец — , украинский прозаик и драматург, член украинского Союза Писателей. Мать — Наталья Николаевна Собко, преподаватель украинского языка и литературы. Дядя — Вадим Николаевич Собко, популярный в послевоенные годы писатель-фронтовик.

Рос в среде литераторов и артистов. После окончания Харьковского театрального института работал в одном из харьковских театров, затем — сельским учителем. В середине 50-х переехал в Киев.

Был высок, статен, блондинист — женщины засматривались, никто не удивлялся, что он артист академического театра.

После переезда непродолжительное время преподавал в вузе, затем ушёл в литературу и журналистику. В 1956—1957 гг. заведовал отделом публицистики и художественной литературы в газете «Литературная Украина». Был принят в Союз Писателей Украины. В 1957 под редакцией Павла Загребельного выпустил сборник новелл на украинском языке «Літо вернеться» («Лето вернётся»), в это же время подружился с Виктором Некрасовым. Впоследствии выпустил ещё несколько сборников. Был принят в КПСС.

Работал главным редактором Украинской студии хроникально-документальных фильмов (Киевской студии Укркинохроники). Был принят в Союз кинематографистов Украины.

В 1966 году за участие в съёмках не санкционированного советскими органами траурного митинга в день 25-летия трагедии в Бабьем Яру, на котором выступали В. Некрасов и В. Войнович, переведён из руководства студии в рядовые режиссёры.

Печатался в центральной прессе, писал сценарии. Как прозаик стал известен в СССР в 1967 году после публикации в «Новом мире» рассказа «Роди мне три сына». После этого стал публиковаться за рубежом.

В начале семидесятых пишет в соавторстве с Вадимом Скуратовским пьесу «Удалой добрый молодец» о русском революционере Германе Лопатине.

Узнав о судьбе матери, заинтересовался материалами довоенных процессов над украинскими националистами, написал исследование «Мама моя, мама… или Патроны для расстрела», быстро распространившееся в диссидентских кругах.

В 1974 году Гелий Снегирёв был исключён из КПСС и творческих союзов, что стало причиной нервного срыва и заболевания, приведшего к тромбозу сетчатки глаз. Получил вторую группу инвалидности.

До своего ареста 22 сентября 1977 года публиковался в самиздате, передавал тексты за рубеж для публикации («Обращение к вождю», «Письма к Дж. Картеру» и другие), часто упоминался в радиопередачах BBC, Голоса Америки и т. п. С 1974 года до ареста работал над автобиографической книгой «Роман-донос», рукопись которой многие годы считалась исчезнувшей.

…на допросах Снегирёв заявляет, что менять враждебные социалистическому строю взгляды и убеждения не намерен, упорно не желает сообщать, каким образом он переправлял антисоветские материалы на Запад, и назвать лиц, среди которых распространял их в СССР.

30 октября 1977 года объявил голодовку и был переведён на принудительное питание. Результатом голодовки стал паралич. После публикации в «Литературной газете» письма-отречения под заголовком «Стыжусь и осуждаю…» помилован. Многие из коллег-шестидесятников считают, что данное «отречение» написано без ведома «автора». К примеру, товарищ Снегирёва режиссёр Лесь Танюк упоминал:
Це — брехня. Непристойна брехня. Тільки під наркозом чи у страшному сні він міг би так каятись. А коли наприкінці вривається коронна фраза про «жалкую кучку отщепенцев типа Некрасова и Григоренко», яких «засосало болото буржуазно-националистической и сионистской пропаганды»… Фальш, брехня, сморід…

Сергей Григорьянц рассказывает, что в тюрьме у Снегирёва из-за онкологического заболевания начались сильнейшие боли. Ему не давали лекарств и обезболивания, требуя подписать уже готовое письмо-отречение. Он долго отказывался. Но после нескольких месяцев ужасных страданий он согласился, после чего был переведён в больницу для лечения.

Летом 1978 года переведён из тюремной больницы в городскую Октябрьскую больницу. 28 декабря 1978 года скончался. В храме Христа Спасителя была отслужена панихида. Похоронен на центральной аллее Байкова кладбища в Киеве.

Роль в диссидентском движении 
Думаю, у Гелия, каким я его знал, и в мыслях не было того, что он потом делал и за что, собственно, пострадал. Он принадлежал к категории, пользуясь обычной терминологией, проституирующих советских интеллигентов, которые прекрасно все понимали и не имели иллюзий ни по отношению к собственному правительству, ни по ситуации с правами человека в собственной стране, но при этом совершенно цинично использовали свою профессию, чтобы зарабатывать деньги на хлеб себе и семье. Так жили в подавляющем большинстве все художники, писатели и прочие гуманитарии. Так жил и Гелий… Я думаю, что и Гелию было очень душно, потому что в Украине тогда зажали все, что только можно зажать. Дышать было нечем. Поскольку система уже работала даже не против слова, а против шепота. И в этой ситуации, когда перекрывают кислород, человек импульсивно начинает барахтаться и искать, где бы дыхнуть. (правозащитник Семён Глузман)

В 1974 году сотрудники КГБ провели обыск на квартире Снегирёва и изъяли рукопись книги «Автопортрет 66». После обыска Гелий Снегирёв был исключен из коммунистической партии, что фактически означало запрет на работу в кино. В тот же год Снегирёв был уволен с киностудии хроникально-документальных фильмов.

Борцом он никогда не был, окружающую действительность осуждал не больше других (может, чуть громче, голос у него актёрский, хорошо поставленный), в диссиденты не лез, короткометражки его о доярках протеста у начальства не вызывали. И вдруг… «Мама моя, мама…», конечно же, особой радости властям доставить не могла. Но терпели. Терпець увірвавсь — прекрасное украинское выражение — после «клеветнического» письма советскому правительству. Это уже ни в какие ворота не лезло. Наглость какая! Подождали немного, какая на это реакция будет, — потом пришли, порылись в книгах и увели. (писатель Виктор Некрасов)

В 1977 году написал письмо Леониду Брежневу, в котором отказался от советского гражданства (став первым в СССР, публично отказавшимся от советского гражданства)

Настоящим заявлением я отказываюсь от советского гражданства. Такое решение я принял в те дни, когда вы проводите так называемое обсуждение проекта новой конституции. Газеты, радио, митинги орут о единодушном восторженном одобрении. В ближайшее время проект станет законом под всеобщее громкое «Ура!». Ваша конституция — ложь от начала до конца. Ложь, что ваше государство выражает волю и интересы народа… Ложь и позор ваша избирательная система, над которой потешается весь народ… Ложь и позор ваш герб, колосья для которого вы импортируете из Соединенных Штатов…

Владимир Лобас, журналист радиостанции «Свобода», в книге «Жёлтые короли» пишет:

«Даже здесь, в тихой заводи, живя в Нью-Йорке, в Вашингтоне или в Мюнхене, многие из нас, сотрудников вещавших на Союз станций, вели передачи под псевдонимами. Осторожность в отношениях с КГБ всегда разумна. Но этот человек, швырнувший им: „Не хочу быть гражданином СССР“, находился по ту сторону стены и за псевдонимом не прятался… Своё открытое письмо Советскому правительству он подписал полным именем и указал адрес. Он преодолел страх».

Ещё вчера он был нуль, простой советский человек, которого можно сгноить в лагере или уничтожить в психушке — кто там хватится? Но Гелий как-то сразу чересчур широко шагнул. Изо дня в день его имя повторяли Би-би-си и «Немецкая волна», «Голос Америки» и «Свободная Европа». «Ваша конституция — ложь от начала до конца» — ни Солженицын, ни Сахаров, никто вообще не решался разговаривать с Системой так.

Публикации 
В 2001 году, посмертно, вышла книга Гелия Снегирёва «Роман-донос», в которой автор подробно описывает события своей диссидентской деятельности, начиная с визита к писателю Виктору Некрасову 18 января 1974 года, когда у Некрасова проводили обыск сотрудники КГБ. Данную книгу Гелий Иванович продиктовал перед самой смертью, доведенный до чудовищной болезни в следственной камере и полностью потеряв из-за неё зрение. «Роман-донос» — документ значительной искренности и гражданского мужества, в который вошли многие документы того времени, стенограммы партсобраний, письма в ЦК и т. д. В книгу также вошли записи о событиях 1974 года, написанные поэтессой Катериной Квитницкой, которая в те годы была женой Гелия Снегирёва. Рукопись сохранилась в архивах КГБ и была опубликована при участии его сына Филиппа Снегирёва.

В том же году и том же издательстве была опубликована повесть Снегирёва «Автопортрет 66» с приложением ряда документов (письмо Солу Беллоу и др.).

Увековечение памяти 
 В 90-х посмертно восстановлен в Союзе писателей и Союзе кинематографистов Украины.
 В Киеве, на улице Рогнединской, 3, где в кв. № 10 жил Гелий Снегирёв, в 2004 году была открыта мемориальная доска в его честь.

Примечания

Литература 
 «Зеркало недели» № 35(359), 8—14 сентября 2001

Ссылки 
 
 Жизнь и смерть Гелия Снегирёва
 Снегирёв Гелий Иванович (псевдоним Евгений Снегирёв) (1927—1978) писатель, журналист, кинематографист
 Став первым и единственным в СССР, кто публично (!) отказался от советского гражданства, киевлянин Гелий Снегирёв фактически подписал себе смертный приговор
 Гелий Снегирёв «О Викторе Некрасове» (из книг «Роман-донос» и «Автопортрет 66»)
 
 Виктор Некрасов. «Не всякому дано заслужить такое… (О Мыколе Руденко и Гелии Снегирёве)»
 Виктор Некрасов. «И не стыдно?»
 Виктор Некрасов. «О пользе молчания (Снегирёв)»
 Виктор Некрасов. «Киеву — 1500 лет»
 Виктор Некрасов. «Патроны для расстрела» Гелия Снегирёва»
 Виктор Некрасов. «Памяти Гелия Снегирёва (К шестилетию со дня смерти)»
 Виктор Некрасов. «Памяти Гелия Снегирёва (К восьмилетию со дня смерти)»

Выпускники Харьковского театрального института
Исключённые из КПСС
Диссиденты УССР
Советские диссиденты
Жители дома «Слово»
Похороненные на Байковом кладбище
Репрессированные в СССР